Corneile van Aarsen est un nom porté par plusieurs membres de la famille van Aarsen, grande famille hollandaise.

Et plus particulièrement par :
 Corneille van Aarsen (1545-1627), politicien Hollandais ;
 Corneille van Aarsen (1600-1662), militaire et homme politique Hollandais, petit-fils du précédent ;
 Corneille van Aarsen (1637-1688), gouverneur au Suriname, fils du précédent.

Présentation généalogique patrilinéaire